Roland Graßberger ist der Name folgender Personen:

* Roland Graßberger (Mediziner) (1867–1956), österreichischer Hygieniker
 Roland Graßberger (Jurist) (1905–1991), österreichischer Jurist, Kriminologe sowie Hochschullehrer